Die österreichische Künstlerfamilie Koberwein bestand aus folgenden Personen:

 Auguste Koberwein (1819–1895), österreichische Theaterschauspielerin
 Elisabeth Koberwein (1809–1889), österreichische Theaterschauspielerin
 Georg Koberwein (1820–1876), österreichischer Maler
 Josef Koberwein (1774–1857), österreichischer Theaterschauspieler
 Marie Emilie Auguste Koberwein (1819–1895), österreichische Theaterschauspielerin
 Simon Friedrich Koberwein (1733–1803), österreichischer Theaterschauspieler
 Sophie Koberwein (1783–1842), deutsch-österreichische Theaterschauspielerin

Siehe auch
 Koberstein

Künstlerfamilie